Tillie est un nom de famille français. C'est également un prénom féminin américain, ainsi qu'un surnom masculin et féminin américain. TIllie peut faire référence à :

Patronyme

Famille Tillie 
Trois générations de sportifs de haut niveau :
 Guy Tillie, international de volley-ball, champion de France en 1959
 Laurent Tillie (né en 1963), joueur et entraineur français de volley-ball, fils de Guy Tillie, marié à Caroline Keulen-Tillie, joueuse néerlandaise de volley-ball
 Kim Tillie (né en 1988), joueur de basket-ball français, fils de Laurent
 Kévin Tillie (né en 1990), joueur de volley-ball français, fils de Laurent
 Killian Tillie (né en 1998), joueur de basket-ball français, fils de Laurent
 Patrice Tillie (né à Alger le ), champion de water-polo, fils de Guy Tillie

Autres 
 Stéphan Guérin-Tillié (né en 1972), comédien, scénariste, réalisateur et metteur en scène français.

Prénom 
 
 Tillie Olsen (1912-2007), une écrivaine américaine

Cinéma 
 Tillie, titre original du film muet américain réalisé par Frank Urson, sorti en France en 1922 sous le titre Le Roman de cousine Laure ;

Références